Mena, formació rocosa que conté minerals en una concentració suficient per fer-la apta per a la mineria.
 Mena (proteïna), proteïna implicada en el càncer de mama.
 Mena (cràter), cràter del planeta Mercuri.
 Menor Estranger No Acompanyat, estatus de migrants.
 MENA, acrònim anglès per Middle East and North Africa (Orient Mitjà i Nord d'Àfrica).
 Toponímia:
 Valle de Mena, municipi de la província de Burgos
 Serra d'en Mena, turons en el límit de Badalona amb Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
 Mena (Ucraïna), ciutat d'Ucraïna
 Biografies:
 Alonso de Mena (Granada, 1587 - 1646), escultor barroc castellà
 Juan de Mena (1411-1456), autor del prerenaixement castellà, autor del “Laberinto de Fortuna”
 Pedro de Mena (Granada, 1628 - Màlaga, 1688), escultor del barroc castellà
 Javier Cercas Mena (1962, Ibahernando, Cáceres), escriptor espanyol
 Eusebio Sacristán Mena, futbolista espanyol dels anys 1980 i 90
 Óscar Alcides Mena Fernández (Luján, Buenos Aires, 1970), futbolista argentí
 Teodor Mena

Vegeu també 
 Menna
 Menes